Sokal – miasto na Ukrainie
 Sokal – dawna gmina miejsko-wiejska funkcjonująca w latach 1941–1944
 Alan Sokal (ur. 1955) – amerykański fizyk i matematyk
 Benoît Sokal (1954–2021) – belgijski twórca komiksów i autor grafiki do gier komputerowych